José Ignacio Fernández puede referirse a:
José Ignacio Fernández de Alvarado y Perales (1723-1804), un sacerdote criollo.
José Ignacio Fernández de Maradona (1750-1828), un comerciante y funcionario rioplatense
José Ignacio Fernández Palacios (1967-), un exfutbolista español.